Arenonemertes är ett släkte av slemmaskar som beskrevs av Friedrich 1933. Enligt Catalogue of Life ingår Arenonemertes i familjen Tetrastemmatidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Hoplonemertea.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Slemmaskar
Arenonemertes